José Onério da Silva (Cajuru, 29 de Julho de 1954) é um político e empresário brasileiro, que desenvolveu sua carreira no interior do Estado de São Paulo.

É formado pela Academia de Polícia Militar Barro Branco. É major da reserva da Polícia Militar, bacharel em Direito e empresário do setor imobiliário e agrícola.

Biografia 
Trabalhou 24 anos na Polícia Militar atuando durante todo esse período na cidade de São Paulo.

Ingressou na vida pública em 1998 candidatando-se a deputado estadual pelo PDT obtendo 22.575 votos, não se elegendo.

Foi eleito vereador do município de Indaiatuba em 2000 com 1.719 votos, sendo presidente da Câmara dos Vereadores no primeiro biênio de seu mandato. Durante o mandato de vereador, em 2002, se candidata a deputado federal conquistando 57.483 votos, no entanto não se elege.

Em 2004, foi eleito prefeito de Indaiatuba pelo PDT com 35.112 votos (40,25% dos votos válidos), exercendo sua gestão de 2005 a 2008.

Candidatou-se a deputado federal em 2010 pelo PPS mas não foi eleito, obtendo 79.746 votos.

Políticos do estado de São Paulo
Prefeitos de Indaiatuba
Naturais de Cajuru